А́йрон (, ) может означать:

Топонимы 
Составные топонимы
 Айрон-Боттом-Саунд — пролив, разделяет остров Гуадалканал и группу Нггела.
 Айрон-Джанкшен — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Айрон-Рейндж — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Айронтон
 
 Айрон-Сити

Округа США 

 Айрон — в Висконсине.
 Айрон — в Миссури.
 Айрон — в Мичигане.
 Айрон — в Юте.

Прочее 
 Айрон, Брэндон (род. 1968) — канадский порноактер и режиссёр.

См. также 
 Айрон-Бридж — памятник индустриальной революции XVIII века.
 Iron
 Iron Fist